

Качиці — село в гміні Зебжидовіце Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Качиці — село в гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства